Monegaskisch basketbalteam (mannen)
 Monegaskisch basketbalteam (vrouwen)